In 2022 werd het 28ste Campeonato Mineiro Módulo II gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 april tot 30 juli en werd georganiseerd door de FMF. Democrata-SL werd kampioen.

Eerste fase

(1): Guarani kreeg drie strafpunten.

Tweede fase

Kampioen

Campeonato Mineiro
Mineiro